Little Things:

 «Little Things» (песня ABBA)
 «Little Things» (песня One Direction)
 «Little Things» (песня Бобби Голдсборо)
 «Little Things» (песня Бобби Голдсборо)
 «Little Things» (песня Good Charlotte)
 «Little Things» (песня Марти Стюарта)
 «Little Things» (песня The Oak Ridge Boys)
 «Little Things» (песня Тани Такер)
 «Little Things» (альбом группы Sylver)